Shigenobu steht für:

 Shigenobu (Ehime), Stadt in Japan

Shigenobu ist der Name folgender Personen:

 Fusako Shigenobu (* 1945), Gründerin der linksradikalen Untergrundorganisation Japanische Rote Armee
 Shigenobu Nagamori (* 1944), japanischer Manager
 Shigenobu Nakamura (* 1950), japanischer Komponist
 Shigenobu Murofushi (* 1945), ehemaliger japanischer Hammerwerfer
 Ōkuma Shigenobu (1838–1922), japanischer Politiker